Osoby:
 Adonijah Strong Welch (1821–1889) – amerykański naukowiec, rektor uniwersytetu w Iowa
 Bob Welch (1945-2012) – amerykański muzyk
 Brian Welch (ur. 1970) – amerykański muzyk
 Brian Welch (ur. 1984) – amerykański skoczek narciarski
 Florence Welch (ur. 1986) – angielska wokalistka
 Jack Welch (1935–2020) – amerykański przedsiębiorca
 Joseph Welch (1890–1960) – amerykański aktor
 Michael Alan Welch (ur. 1987) – amerykański aktor
 Noah Welch (ur. 1982) – amerykański hokeista
 Peter F. Welch (ur. 1947) – amerykański polityk
 Raquel Welch (ur. 1940) – amerykańska aktorka
 Reginald Courtenay Welch (1851–1939) – angielski piłkarz
 Tahnee Welch (ur. 1961) – amerykańska aktorka

również
 Laura Lane Welch Bush – była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Welch – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Craig
 Welch – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Dawson
 Welch – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 Welch (ang. Welch Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Welch (ang. Welch Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
Inne:
 USS Welch – amerykańskie okręty wojenne
 (2405) Welch – planetoida